Metsküla (Alutaguse), een dorp in de Estlandse gemeente Alutaguse
 Metsküla (Lääneranna), een dorp in de Estlandse gemeente Lääneranna
 Metsküla (Märjamaa), een dorp in de Estlandse gemeente Märjamaa
 Metsküla (Põhja-Sakala), een dorp in de Estlandse gemeente Põhja-Sakala
 Metsküla (Rapla), een dorp in de Estlandse gemeente Rapla
 Metsküla (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa